Mutnica est un toponyme qui peut désigner :
la Mutnica, une rivière de Bosnie-Herzégovine et de Croatie, affluent droit de la Korana ;
Mutnica, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.